Urania puede referirse a:

 Urania, musa de la mitología griega.
 Urania, oceánide en la mitología griega.
 Urania, perro de Acteón.
 Urania, uno de los títulos de la diosa Afrodita.
 Urania, torta amarilla u óxido de uranio.
 Urania Mella, política española.
 Uranía Haltenhoff, modelo chilena.
 Urania, uno de los nombres con los que se editó la revista Inversions.
 Urania, pseudónimo con el que firmaba sus artículos José Prat.
 Urania, localidad estadounidense en Luisiana, EE. UU.
 Urânia, localidad brasileña en el estado de São Paulo, Brasil.
 Urania, observatorio astronómico en Austria.
 (30) Urania, asteroide del cinturón de asteroides.
 Urania, colección italiana de ciencia ficción.
 Urania, género de polillas diurnas.
Urania amazonica, sinónimo de la especie de planta Phenakospermum guyannense.
Urania speciosa, sinónimo de la especie de planta Ravenala madagascariensis.